Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988, classée en catégorie Tier V, se dispute du 25 au .

Patty Fendick remporte le simple dames. En finale, elle bat Sara Gomer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patty Fendick et Jill Hetherington.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 1988 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1988
Auckland
1988 en Nouvelle-Zélande
Tennis en janvier 1988